W59 peut faire référence à :
 Morsure ou écrasement par d'autres reptiles, d’après la classification internationale des maladies ;
 W59, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres